Ascosphaera — рід грибів родини Ascosphaeraceae. Назва вперше опублікована 1955 року.

Класифікація 
До роду Ascosphaera відносять 28 видів:

Примітки

Джерела 
 Spiltoir, C.F.; Olive, L.S. 1955. A reclassification of the genus Pericystis Betts. Mycologia. 47(2):238-244 - P.242

Роди грибів
Евроціоміцети